Všestary est un toponyme qui peut désigner :

Všestary, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Všestary, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie